Tommarps landskommun kan syfta på:

 Tommarps landskommun, tidigare kommun i Kristianstads län
 Västra Tommarps landskommun, tidigare kommun i Malmöhus län
 Östra Tommarps landskommun, tidigare kommun i Kristianstads län